Чемпіона́т сві́ту з автоперего́нів у кла́сі Фо́рмула-1 1989 ро́ку — 40-й чемпіонат Формули-1. Розпочався 26 березня в Бразилії та закінчився 5 листопада у Автралії.

Результати
Система нарахування очок: (9, 6, 4, 3, 2, 1)
В залік йшли 11 найкращих результатів.

Гран-прі

Чемпіонат пілотів

Кубок Конструкторів

Посилання 

Спортивні події 1989
Незавершені статті з автоперегонів